Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BCR Iași Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 15 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 31. Juli und 1. August 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Iași